Карсак — фамилия и топоним.

Фамилия:
 Карсак, Франсис (настоящее имя Франсуа Борд; 1919—1981) — французский учёный и писатель-фантаст.

Топоним:
 Карсак — село в Казахстане.
 Карсак-де-Гюрсон — коммуна во Франции, департамент Дордонь.

Другое:
 Карсак — месторождение нефти в Казахстане.

См. также 
 Карсаков
 Корсак (значения)